Kinga ist:

 Kinga (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Kinga (Sprache), eine Bantusprache in Tansania
 eine Ethnie in Tansania, siehe Wakinga

Kinga ist der Familienname folgender Personen:
 Yukari Kinga (* 1984), japanische Fußballspielerin